Artykuł prezentuje listę odcinków serialu Blondynka.

Przypisy

Bibliografia 
 Wszystkie odcinki serialu w serwisie TVP VOD

Blondynka